Liste des villes de la voïvodie de Basse-Silésie. La voïvodie comprend 91 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2010.

Références 

Basse-Silésie